Люстра́ція може означати:

 Люстрація — заборона діячам високого рангу, які скомпрометували себе, впродовж певного часу, або пожиттєво, займати посади в державному апараті, балотуватись в представницькі органи, бути суддями і т. д.
 Королівська люстрація (від  — податковий або фінансовий період, Люструм) — описи державних маєтків. Метою люстрації було встановлення складу податного населення, його грошових і натуральних повинностей, доходів королівських економій. Люстрація у феодальній Речі Посполитій і Литві вперше була запроваджена у XVI столітті.
 (від лат. lustratio — очищення через жертвопринесення) — магічні обряди, спрямовані на очищення людей, на захист від хвороб та інших бід. У багатьох народів надприродна сила приписувалась насамперед вогню; було поширеним окурювання людей, худоби, житла смолоскипом, запаленим від «живого вогню» (який добували тертям), а пізніше — від свічок, запалених в церкві в четвер на страсному тижні.